Kermit de Kikker, de kikker uit Sesamstraat en The Muppet Show
 Kermit (protocol), een computerprotocol
 Kermit, een toestel van het Greenpoint-telefoonnetwerk
 Kermit (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
 Kermit (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
 Kermit Erasmus (geboren 1990), profvoetballer van Feyenoord
 Kermit Roosevelt (1889–1943), zoon van president Theodore Roosevelt, militair, schrijver en onderzoeker